Танхаузен може бити:

 Танхаузен (Швабија), град у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Танхаузен (Баден-Виртемберг), општина у округу Осталб, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.